Параклет (; ; утешитель; заступник):

 Параклет — в Евангелии Св. Иоанна, в прощальной беседе Иисуса Христа с учениками название Св. Духа — третьего Лица Св. Троицы.
 Параклет — в учении гностика II века Валентина это «Утешитель, посланный Христом из Плеромы» по просьбе «Ахамот, плачущей по утраченном Христе». Валентин определяет, что «в человеке соединены три начала: 1) материальное 2) душевное, полученное от Демиурга, и 3) духовное, вложенное Софией-Ахамот» и «порождённое ей от сочетания с Параклетом».
 Параклет — именование жреца Монтана из Фригии, основателя монтанизма, христианской секты II века, осуждённой на первом вселенском соборе в Никее как ересь (325 год).
 Параклет у коптских авторов (у арабов — ангел ат-Таум, «Близнец»; у греков «Спутник») — божественный «Двойник», явившийся юному древнеперсидскому Мани, будущему художнику, поэту, пророку и основателю манихейства (III век).

 Аббатства Франции:
  — бывший бенедиктинский женский монастырь в Феррё-Кенсе (деп-т Об; епархия Труа), основанный Пьером Абеляром (1079—1142), и где его возлюбленная Элоиза (ок.1100 — 1164) была первой настоятельницей.
  — бывшее цистерцианское женское аббатство во Франции, в Пикардии; образовано из женской общины отшельницы Ульфии Амьенской и после её смерти; покинуто монахинями из-за испанских вторжений.

См. также 
 Утешитель

Примечания